Одиночные соревнования по теннису на XVI летних Азиатских играх прошли с 17 по 23 ноября в Aoti Tennis Centre.

Общая информация 
Чемпионом турнира стал индиец Сомдев Девварман. переигравший в финале главного фаворита турнира — представителя Узбекистана Дениса Истомина. Для уроженца Ассама эта золотая медаль стала уже второй на одиночных соревнованиях подобных региональных теннисных турниров. Чуть ранее он стал победителем аналогичного турнира в рамках игр британского Содружества.

Бронзовую медаль поделили два японца — Тацума Ито и Го Соэда. В рамках турнира-2010 это единственный случай, когда два представителя одной страны дошли до полуфинала и синхронно там проиграли.

Из призёров соревнований-2006 в турнире принимали участие лишь двое — Сесил Мамит с Филиппин и Го Соэда из Японии. Их турнирные пути пересеклись в третьем круге.

Призёры

Посев 
Все участники посева начинают турнир со второго раунда.

  Денис Истомин (Финал, Серебряная медаль)
  Сомдев Девварман (Титул, Золотая медаль)
  Го Соэда (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Тацума Ито (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Ян Цзунхуа (Третий раунд)
  Чжан Цзэ (Четвертьфинал)
  Каран Растоги (Четвертьфинал)
  У Ди ''(Четвертьфинал)

<li>  Данай Удомчоке (Четвертьфинал)
<li>  Чжэнь Ти (Третий раунд)
<li>  Киттипонг Вачирамановонг (Третий раунд)
<li>  Чэ Чхо Сон (Третий раунд)
<li>  Чон Суг Юн (Третий раунд)
<li>  Сесил Мамит (Третий раунд)
<li>  Трит Конрад Хей (Третий раунд)
<li>  Важа Узаков (Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты турнира